Phragmoscutella är ett släkte av svampar. Phragmoscutella ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Phragmoscutella